Belejringen af Paris kan henvise til:

 Belejringen af Paris (845) – belejret af Regnar Lodbrog
 Belejringen af Paris (885–886) – belejret af Rollo
 Belejringen af Paris (1429) – belejret af Karl 7. og Jeanne d'Arc
 Belejringen af Paris (1465) – belejret af Ligue du Bien public
 Belejringen af Paris (1590) – den protestantiske belejring af Henrik 4.
 Belejringen af Paris (1870–71) – belejret under den fransk-preussiske krig